Pullman est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme  

 Alberte Pullman (1920-2011), chimiste française ;
 George Pullman (1831-1897), ingénieur et industriel américain, inventeur des voitures-lits ;
 Bernard Pullman (1919-1996), chimiste quantique français ;
 Philip Pullman (né en 1946), écrivain anglais ;
 Bill Pullman (né en 1953), acteur américain ;
 Lewis Pullman (né en 1993), acteur américain et fils de Bill Pullman.

Nommés d'après George Pullman 
 Pullman Company, société américaine de construction de voitures de chemin de fer.
 Pullman, type de voitures luxueux.
Pullman, autocar très confortable, autocar de luxe
 Pullman, chaîne d'hôtels.
 Pullman, quartier de Chicago.

Toponyme 

 Pullman, secteur communautaire de la ville de Chicago ;
 Pullman, ville de l'État de Washington ;
 Pullman, ville de Virginie-Occidentale ;
 Boulemane, ville du Maroc.

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais